Diese Seite listet die Zeichen U+13200 bis U+1342F im Unicodeblock Ägyptische Hieroglyphen auf. Die Hieroglyphen werden im Html-Format (&#x…;), gefolgt vom Wiki-Format (<hiero>…</hiero>) dargestellt.

Ägyptische Hieroglyphen
Agyptische Hieroglyphen/13200 bis 1342F